Loče je lahko ime več naselij

v Sloveniji 
 Loče, naselje v občini Brežice
 Loče, naselje ob severnem delu Celja
 Loče, naselje v občini Slovenske Konjice
Loče, zaselek pri Tolminu

v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem 
 Loče, ob Baškem jezeru, nem. Latschach (p.št. 9583), tržna občina Bekštanj
 Loče, pri Otmanjah, nem. Latschach (p.št. 9064), tržna občina Štalenska gora
 Loče, pri Melvičah, nem. Latschach (p.št. 9620), mestna občina Šmohor-Preseško jezero/Hermagor-Pressegger See
 Loče, pri Štefanu na Zilji, nem. Latschach (p.št. 9623), občina Štefan na Zilji
 Loče, pri Šentilju, nem. Latschach (p.št. 9220), tržna občina Vrba na Koroškem
ter
 Ločilo, pri Podkloštru, nem. Hart, tržna občina Podklošter

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška